Александров Олександр Васильович (1883—1946) — російський радянський композитор і диригент.
 Александров Олександр Васильович — капітан Збройних сил України, кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня
 Александров Олександр Данилович (1912—1999) — російський математик, фізик, філософ і альпініст
 Александров Олександр Іванович (1894—1948) — український живописець і графік.
 Александров Олександр Леонідович — заслужений енергетик України.
 Александров Олександр Михайлович (1907—1983) — радянський дипломат.
 Александров Олександр Олександрович (1919—2010) — російський історик і краєзнавець
 Александров Олександр Олександрович (1927—2004) — український і російський піаніст і педагог
 Александров Олександр Павлович ( 1943) — радянський космонавт.

 Примітки